Cette page d'homonymie recense les personnages historiques :

 Francesco Ferrucci (1489-1530), condottiere florentin assassiné en 1530, héros de la dernière République florentine ;
 Francesco di Simone Ferrucci (1437-1493) sculpteur et portraitiste italien ;
 Romolo del Tadda né Romolo di Francesco Ferrucci (1544-1621), sculpteur italien de l'école florentine.